István Kardos ist der Name folgender Personen:

* István Kardos (Komponist) (1891–1975), ungarischer Komponist, Dirigent, Gesangspädagoge, Pianist und Jazz-Musiker
 István Kardos (Fußballspieler) (1915–1983), ungarischer Fußballspieler 
 István Kardos (Drehbuchautor) (1942–2002), ungarischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Dramatiker